A revista The Economist em parceria com a Universidade de Sydney, Austrália; Universidade de Londres, Reino Unido; e com a Universidade de Uppsala e o Instituto Internacional de Pesquisas pela Paz de Estocolmo, ambos na Suécia; criaram o Índice Global da Paz para analisar o nível global de esforços pela paz, tanto de caráter interno como externo. No índice de 2018 o primeiro colocado é a Islândia e o último é a Síria. 

Em relação aos países lusófonos presentes na tabela de 2018, estão classificados na seguinte ordem: Portugal em 4.º lugar, Timor-Leste em 59.º lugar, Guiné Equatorial em 65.º lugar,  Angola em 83.º lugar, Moçambique em 86.º lugar, Brasil em 106.º lugar e Guiné-Bissau em 116.º lugar.

Bahamas, Porto Rico, Belize, Suriname, Guiana Francesa, Saara Ocidental, Somalilândia, Cisjordânia, Brunei, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Fiji não aparecem no relatório.

Índices
Os países mais pacíficos apresentam as pontuações mais baixas. Aqueles cujas pontuações aparecem em verde estão entre os 20% mais pacíficos para aquele ano; já os que aparecem em vermelho estão entre os 20% menos pacíficos. As tabelas abaixo, uma a cada quinquênio (período de cinco anos), apresentam a pontuação e a posição na lista classificatória de países naquele ano do índice.

Período de 2018

Período entre 2017 e 2013

Período entre 2008 e 2012

Ver também
 Instituto para Economia e Paz

Referências

Ligações externas
 Visionofhumanity.com

Paz, Indice Global da
Indice Global da Paz
Indice Global da Paz